Okręty US Navy o nazwie USS "Rail":
 Pierwszy "Rail" (AM-26) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1946.
 Drugi "Rail" (AMCU-37) był dużym okrętem desantowym piechoty przerobionym później na stawiacz min. Był w służbie w latach 1944-1957.
Rail